

Brésil

Santo Antônio est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
Santo Antônio do Içá est une municipalité de l'État de l'Amazonas
Santo Antônio de Jesus est une municipalité de l'État de Bahia
Santo Antônio da Barra est une municipalité de l'État du Goiás
Santo Antônio de Goiás est une municipalité de l'État du Goiás
Santo Antônio do Descoberto est une municipalité de l'État du Goiás
Santo Antônio dos Lopes est une municipalité de l'État du Maranhão
Santo Antônio do Leste est une municipalité de l'État du Mato Grosso
Santo Antônio do Leverger est une municipalité de l'État du Mato Grosso
Santo Antônio do Amparo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Aventureiro est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Grama est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Itambé est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Jacinto est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Monte est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Retiro est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Rio Abaixo est une municipalité de l'État du Minas Gerais
Santo Antônio do Tauá, est une municipalité de l'État du Pará
Santo Antônio da Platina est une municipalité de l'État du Paraná
Santo Antônio do Caiuá est une municipalité de l'État du Paraná
Santo Antônio do Paraíso est une municipalité de l'État du Paraná
Santo Antônio do Sudoeste est une municipalité de l'État du Paraná
Santo Antônio de Lisboa est une municipalité de l'État du Piauí
Santo Antônio dos Milagres est une municipalité de l'État du Piauí
Santo Antônio de Pádua est une municipalité de l'Rio de Janeiro
Santo Antônio da Patrulha est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
Santo Antônio das Missões est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
Santo Antônio do Palma est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
Santo Antônio do Planalto est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
Santo Antônio de Posse est une municipalité de l'São Paulo
Santo Antônio da Alegria est une municipalité de l'État de São Paulo
Santo Antônio do Aracanguá est une municipalité de l'État de São Paulo
Santo Antônio do Jardim est une municipalité de l'État de São Paulo
Santo Antônio do Pinhal est une municipalité de l'État de São Paulo
Barra de Santo Antônio est une municipalité de l'État de l'Alagoas
Novo Santo Antônio est une municipalité de l'État du Piauí
Riacho de Santo Antônio est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Santo Antônio est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul
 Santo Antônio est un quartier de la ville de Belo Horizonte, capitale de l'État du Minas Gerais 
 Santo Antônio de Lisboa est un district de la ville de Florianópolis, capitale de l'État de Santa Catarina

Santo António, ville de l'île de Fogo

Santo António - nom alternatif de Capelins (Alandroal)

Açores

Santo António (Ponta Delgada)
Santo António (São Roque do Pico)

Madère

Santo António (Madére) - freguesia de municipalité de Funchal
Santo António da Serra (Machico)
Santo António da Serra (Santa Cruz)

Santo António.

Voir aussi

 En français :  et  pour les personnages éponymes.

Santo Antonio